L'e-tron est la dénomination donnée à plusieurs automobiles et concept cars, électriques ou hybrides, du constructeur automobile allemand Audi.

Versions

Modèles de série 
 2009 : Audi e-tron ;
 2009 : Audi R8 e-tron ;
 2010 : Audi e-tron Spyder ;
 2015 : Audi A3 e-tron ;
 2015 : Audi Q7 e-tron ;
 2018 : Audi e-tron Quattro ;
 2021 : Audi e-tron GT ;
 2021 : Audi Q4 e-tron ;
 2022 : Audi Q5 e-tron.

Concept cars 
 2012 : Audi R18 e-tron quattro concept
 2015 : Audi e-tron quattro concept
 2016 : Audi h-tron quattro concept
 2018 : Audi PB18 e-tron concept
 2018 : Audi e-tron GT concept
 2019 : Audi RSQ e-tron
 2019 : Audi Q4 e-tron Concept
 2021 : Audi A6 e-tron concept
 2022 : Audi A6 Avant e-tron concept

Historique 
Le premier du nom est un coupé basé sur l'Audi R8, et fut présenté pour la première fois lors du salon de l'automobile de Francfort 2009, en septembre. Il est propulsé par quatre moteurs électrique asynchrones, deux sur chaque essieu, et alimenté par une batterie lithium-ion de . Cette batterie se recharge en la branchant sur le secteur () en  environ. L'ensemble développe une puissance maximale de  pour un couple de . La vitesse maximale est limitée à  afin d'économiser l'électricité et de maintenir une autonomie de  en cycle mixte européen. Le 0 à  se fait en  malgré le poids de  (dont  de batterie) toutefois limité par la construction allégée Audi Space Frame.

La deuxième version est un spider de plus petites dimensions.

Le nom a été repris pour la Audi R18 e-tron quattro, une voiture de course hybride à transmission intégrale de la catégorie LMP1 (Sport-prototypes) qui a remporté les 24 Heures du Mans en 2012, 2013 et 2014.

En 2015, des véhicules de la marque utilisant le même type de motorisation hybride reprennent la dénomination « e-tron », comme la Audi A3 e-tron ou la Audi Q7 E-Tron.

Au Salon de Détroit 2016, Audi présente un concept de SUV fonctionnant à l'hydrogène, le h-tron quattro concept.

En 2018, la marque présente un concept-car au Pebble Beach Concours d'Elegance nommé Audi PB18 e-tron.

Au Mondial Paris Motor Show 2018, Audi présente la version de série du e-tron quattro.

Culture populaire 

L'Audi RSQ e-tron est un concept fictif numérique qui apparaît dans le film d'animation Spies in Disguise sorti en salle en septembre 2019.

L'Audi R8 e-tron est une des voitures utilisée par Tony Stark dans les films Avengers. Dans le dernier film de la série, Avengers: Endgame, Robert Downey Jr conduit une Audi E-Tron GT. Il avait déjà présenté cette voiture  lors d'un Salon de l'automobile de Los Angeles.

Galerie

Références

Annexes

Voir aussi 
 Audi e-tron Quattro

Automobile Audi
Homonymie d'automobile
e-tron
Automobile électrique